André Pronovost (né le  à Shawinigan Falls, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie
Il est né le  et il fut baptisé le  suivant à Baie-de-Shawinigan (selon une information de la Société internationale de recherche sur le hockey).

Il remporte quatre Coupes Stanley consécutives avec les Canadiens de Montréal de 1957 à 1960.

Il participe également à quatre Matchs des étoiles de la Ligue nationale de hockey de 1957 à 1960.

Le , il est échangé aux Bruins de Boston contre Jean-Guy Gendron. Le , il est échangé aux Red Wings de Détroit contre Forbes Kennedy. Il rejoint ensuite les North Stars du Minnesota lors du repêchage d'expansion de la LNH 1967.

Il est le grand-père d'Anthony Mantha qui est également joueur de hockey sur glace. Marcel, Jean et Claude Pronovost ne sont pas de la même famille bien qu'ils soient de Shawinigan.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1953-1954|| Canadiens de Verdun  || LHJQ|| 54|| 31|| 46|| 77|| 28|| 8|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 1954-1955||Canadiens de Montréal Jr|| LHJQ|| 42|| 22|| 13|| 35|| 60|| 5|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 1955-1956|| Canadiens de Montréal Jr || LHJQ||  
|-
| 1955-1956|| Cataracts de Shawinigan || LHQ|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 1955-1956|| Canadiens de Montréal Jr || Coupe Memorial|| || || || || || 10|| 1|| 4|| 5|| 12
|-
| 1956-1957|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 64|| 10|| 11|| 21|| 58|| 8|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1956-1957|| Cataracts de Shawinigan || LHQ|| 7|| 2|| 2|| 4|| 11|| || || || || 
|-
| 1957-1958|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 66|| 16|| 12|| 28|| 55|| 10|| 2|| 0|| 2|| 16
|-
| 1958-1959|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 70|| 9|| 14|| 23|| 48|| 11|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 1959-1960|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 69|| 12|| 19|| 31|| 61|| 8|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1960-1961|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 21|| 1|| 5|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 1960-1961|| Bruins de Boston|| LNH|| 47|| 11|| 11|| 22|| 30|| || || || || 
|-
| 1961-1962|| Bruins de Boston|| LNH|| 70|| 15|| 8|| 23|| 74|| || || || || 
|-
| 1962-1963|| Bruins de Boston|| LNH|| 21|| 0|| 2|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| 1962-1963|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 47|| 13|| 5|| 18|| 18|| 11|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 1963-1964|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 70|| 7|| 16|| 23|| 54|| 14|| 4|| 3|| 7|| 26
|-
| 1964-1965|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1964-1965|| Hornets de Pittsburgh|| LAH|| 22|| 2|| 5|| 7|| 4|| || || || || 
|-
| 1964-1965|| Wings de Memphis|| LCPH|| 55|| 23|| 38|| 61|| 75|| || || || || 
|-
| 1965-1966|| Hornets de Pittsburgh|| LAH|| 72|| 25|| 21|| 46|| 64|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1966-1967|| Wings de Memphis|| LCPH|| 70|| 25|| 42|| 67|| 85|| 7|| 1|| 1|| 2|| 19
|-
| 1967-1968|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1967-1968|| South Stars de Memphis || LCPH|| 60|| 20|| 18|| 38|| 43|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 1968-1969|| Roadrunners de Phoenix|| WHL|| 51|| 18|| 14|| 32|| 31|| || || || || 
|-
| 1968-1969|| Clippers de Baltimore|| LAH|| 25|| 1|| 4|| 5|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1969-1970||Mohawks de Muskegon|| LIH|| 71|| 50|| 57|| 107|| 55|| 6|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 1970-1971|| Mohawks de Muskegon || LIH|| 60|| 18|| 24|| 42|| 24|| 6|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1971-1972|| Devils de Jersey || EHL|| 5|| 2|| 1|| 3|| 2|| || || || || 

| | 556|| 94|| 104|| 198|| 408|| 70|| 11|| 11|| 22|| 58

Références 

Naissance en juillet 1936
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Shawinigan